In 2018 werd het 104de Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 17 januari tot 8 april en werd georganiseerd door de FMF. Cruzeiro werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden in de eerste ronde strafschoppende genomen, in de volgende rondes gaat de club door met het beste resultaat in de competitie.

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro